Bunda peut désigner :

 Les Bunda (Mbuun), un peuple d'Afrique centrale établi à l'ouest de la République démocratique du Congo, dans la province du Bandundu ;
 Le district de Bunda, l'un des cinq districts de la région de Mara en Tanzanie ;
 La ville de Bunda, capitale du district de Bunda ;
 Bunda, l'étoile Xi Aquarii A.